Quatre navires de la Royal Navy ont reçu le nom de HMS Gallant :

 le , une canonnière lancée en 1797 et vendue en 1802 ; 
 le , un brick de 12 canons lancé en 1804 et vendu en 1815 ;
 le , un destroyer de classe G lancé en 1935 et sabordé en 1943 ;
 le HMS Gallant aurait dû être un destroyer de classe G (1944). Il a été commandé en 1944 sous le nom de HMS Gael, avant d'être annulé l'année suivante.

Gallant